Ша́ндор — венгерское имя (Sándor) и фамилия (также Sandor), происходит от греческого имени Александр. Также топоним.

Носители фамилии 
 Шандор, Александра (род. 1958) — венгерская и канадская гребчиха-байдарочница.
 Шандор, Андрей Арпадович (род. 1966) — бывший украинский футбольный арбитр
 Шандор, Бела (1919—1978) — венгерский шахматист, международный мастер (1964).
 Шандор, Виктория (известна как Алла Кторова; род. 1926) — писательница русской эмиграции.
 
 
 Шандор, Паль (род. 1939) — венгерский кинорежиссёр.

Носители имени 
 Шандор Ковач, более известный как Шандор (1973—1998) — цыганский певец и актёр.

Топоним 
 Шандор — коммуна в регионе Рона-Альпы Франции.

Другое 
 Шандор — элемент гидротехнического сооружения.
 Матиас Шандор (в русском и венгерском переводе, в оригинале — Зандорф) — роман Жюля Верна и одноименные киноадаптации.